Kriegstagebuch steht für

 Kriegstagebuch, allgemein: tagebuchähnliche Aufzeichnung von Kriegsereignissen
einzelne Kriegstagebücher
 Kriegstagebuch des Bomber Command: 15. Oktober 1944
 Spanisches Kriegstagebuch, Alfred Kantorowicz 
 Kriegstagebuch von Otto Bräutigam 
 Kriegstagebuch 3. September – 26. September 1914, Hermann Löns
 Kriegstagebuch 1914–1919, Karl Hampe

Siehe auch:
 Feldtagebuch – Allein unter Männern